

Toponyme 
 Viodos, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Viodos-Abense-de-Bas ;
 Viodos-Abense-de-Bas, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme